Kattenberg (Aalten), een heuvel in Aalten
Kattenberg (Ekeren, Antwerpen), een straat in Ekeren
Kattenberg (Borgerhout, Antwerpen), een straat in Borgerhout
Kattenberg (Maastricht), een graft en heuvel in Maastricht
Kattenberg (Gent), een straat en heuvel in Gent
Kattenberg (Oudenaarde), een heuvel bij Ename
Kattenberg (Oirschot), een buurtschap ten westen van Spoordonk
Kattenbergs Broek, een natuurgebied langs de Beerze

Zie ook: Katteberg